Buchholz är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Friedrich Buchholz
 Horst Buchholz
 Reinhold Buchholz
 Sabrina Buchholz
 Thorvald Rasmus Borup Buchholz

Se även 
 Bocholtz
 Bocholdz
 Buchholtz
 Bucholtz

Tyska efternamn